"Пастор Шепард () — американский фильм-комедия, снятый в 2010 году.

Сюжет 
Пожилая мать пастора Шепарда опустошает семейный бюджет, покупая лекарства и жертвуя деньги телепроповедникам. Шепарда увольняют с работы и вскоре он отправляется в путешествие, изменившее его жизнь навсегда.

Ссылки 

Фильмы США 2010 года
Фильмы на английском языке